Ви́лхелмюс Ма́ртинюс Леона́рдюс Йоха́ннес ван дер Кё́йлен (; 6 декабря 1946, Хелмонд — 19 апреля 2021), более известный как Ви́лли ван дер Кёйлен () — нидерландский футболист, нападающий и полузащитник. Трёхкратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка УЕФА 1977/78. Лучший бомбардир в истории чемпионата Нидерландов.

Считается легендой нидерландского клуба ПСВ, в котором провёл 17 полных сезонов. По окончании карьеры футболиста работал скаутом в системе эйндховенского клуба.

Клубная карьера

Карьера в сборной 

Несмотря на успехи на клубном уровне карьера ван дер Кёйлена в сборной Нидерландов не сложилась. Он дебютировал в сборной 23 марта 1966 года в возрасте 19 лет в игре против сборной ФРГ. Уже 17 апреля 1966 года он забил первый мяч за сборную в товарищеской игре против Бельгии в Роттердаме. В мае ван дер Кёйлен сделал дубль в ворота Шотландии, а в ноябре забил датчанам в отборочном матче чемпионата Европы 1968 года. Несмотря на яркий дебют следующий раз за сборную ван дер Кёйлен отличился лишь спустя 9 лет, когда в сентябре 1975 года сделал хет-трик в ворота финнов в отборочном матче Евро-1976. Эти голы стали последними для ван дер Кёйлена за сборную.

Ван дер Кёйлен сыграл всего 22 матча за сборную и не выступал ни на одном крупном турнире. Основной причиной считается его конкуренция за позицию на поле с Йоханом Кройффом, и тренеры сборной почти всегда делали выбор в пользу Кройфа. При этом ван дер Кёйлен из-за натянутых отношений со звездой сборной Нидерландов Кройффом часто даже не вызывался в команду: в 1969—1974 годах ван дер Кёйлен, находясь в расцвете таланта, сыграл всего три матча за сборную. Конфликты между игроками ПСВ, «Аякса» и «Фейенорда» стали причиной того, что несколько сильных нидерландских игроков так никогда и не сыграли заметной роли на международном уровне.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (3): 1974/75, 1975/76, 1977/78
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1973/74, 1975/76
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977/78
 Лучший бомбардир чемпионата Нидерландов (3): 1966, 1970, 1974
 Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков УЕФА: 1975
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Нидерландов: 311 голов
 Лучший бомбардир в истории ПСВ: 403 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК МВВ